Дихтярь — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Дихтярь, Адель Борисовна (род. 1938) — советская и российская журналистка.
 Дихтярь, Адольф Борисович (1933—2008) — русский советский поэт, прозаик, журналист, член Союза писателей СССР.
 Дихтярь, Федора Ивановна (1914—1987) — колхозница, звеньевая колхоза «XXVI партсъезд» Нехворощанского района Полтавской области, Украинская ССР, Герой Социалистического Труда.